Лапьер, Жан:
 Лапьер, Жан (1922—2014) — французский дирижёр.
 Лапьер, Жан-Шарль (1956—2016) — канадский политик, юрист, теле- и радиоведущий.